Западный поход:
 Западный поход монголов
 Западный поход Цзо Цзунтана
 Западный поход Красной армии

См. также 
 Северо-западный поход